Donata de Castell-Rüdenhausen (en alemán: Donata Gräfin zu Castell-Rüdenhausen; 20 de junio de 1950-5 de septiembre de 2015) fue una noble alemana. Era la hija de Siegfried, IV príncipe de Castell-Rüdenhausen, jefe de la rama Rüdenhausen de la Casa de Castell, y su esposa, la condesa Irene de Solms-Laubach. Fue la madre del príncipe Jorge Federico de Prusia, el actual jefe de la Casa de Hohenzollern, la dinastía gobernante del Imperio alemán y del Reino de Prusia hasta 1918.

Biografía 
La condesa Donata de Castell-Rüdenhausen nació el 20 de junio de 1950 en el Castillo de Rüdenhausen,  Unterfranken, Alemania hija de Siegfried, IV príncipe de Castell-Rüdenhausen, jefe de la  sucursal de Rüdenhausen de Casa de Castell y su esposa, la condesa Irene de Solms-Laubach. Donata era el tercer vástago de sus padres y la única hija de ocho hijos. Fue criada como luterana. Después de Abitur en el Wiesentheider Gymnasium, hizo un aprendizaje de tres años como enfermera en el Hospital de la Cruz Roja alemana en Würzburg.

El 24 de mayo de 1975 en la Iglesia Luterana San Pedro y San Pablo en Rüdenhausen Donata se casó con Luis Fernando de Prusia, hijo de Luis Fernando de Prusia y su esposa Kira Románova. Después de la boda, la joven pareja vivió en Bremen, donde Louis Ferdinand trabajó en un banco.

Luis Fernando y Donata eran padres de dos hijos, un hijo y una hija:
 Jorge Federico Fernando (Jorge Federico de Prusia) (nacido el 10 de junio de 1976 en Bremen), el actual jefe de la Casa de Hohenzollern, la exdinastía gobernante del Imperio alemán y del Reino de Prusia hasta 1918, casado el 27 de agosto de 2011 en la Iglesia de la paz (Sanssouci) en Potsdam con la princesa Sofía de Isenburg. Fueron padres de cuatro hijos:
 Carlos Francisco Alejandro de Prusia (nacido el 20 de enero de 2013 en Bremen)
 Luis Fernando Cristian Alberto de Prusia (nacido el 20 de enero de 2013 en Bremen)
 Emma María Carlota Sofía de Prusia (nacida el 2 de abril de 2015 en Bremen)
 Enrique Alberto Juan Jorge de Prusia (nacido el 17 de noviembre de 2016 en Bremen)
 Cornelia Cecilia Victoria Luisa de Prusia (nacida el 30 de enero de 1978 en Bremen, después de la muerte de su padre), nació discapacitada del desarrollo.

Su esposo Luis Fernando en 1967 se ofreció como voluntario para servir en el Ejército de Alemania Occidental (Bundeswehr) con el objetivo de convertirse en un oficial de reserva. En 1972 comenzó un aprendizaje en un banco y continuó cumpliendo sus deberes militares de manera regular. En 1977 estuvo involucrado en un grave accidente durante maniobras militares cuando fue atrapado entre dos vehículos. Aunque le amputaron la pierna, varias semanas después sucumbió al trauma y murió el 11 de julio de 1977 en Bremen.

El 9 de febrero de 1991 Donata se volvió a casar con el duque Federico Augusto de Oldemburgo en la iglesia luterana San Pedro y San Pablo en Rüdenhausen. Se había divorciado de la princesa Maria Cecilia de Prusia el 23 de noviembre de 1989. María Cecilia era la hermana del difunto esposo de Donata, el príncipe Luis Fernando. Federico Augusto es el hijo de Nicolás de Oldenburgo y su esposa Elena de Waldeck-Pyrmont. No tuvieron hijos.

Donata murió en Traunstein, Oberbayern, el 5 de septiembre de 2015, después de una larga enfermedad a los sesenta y cinco años. Fue enterrada en el mausoleo de la gran familia ducal de Oldenburgo en el Gertrudenfriedhof en Oldemburgo.

Referencias 

Consortes de miembros de la casa de Hohenzollern
Princesas de Prusia por matrimonio
Condesas de Alemania
Damas de la Orden de Luisa
Nobles alemanas del siglo XX
Nobles alemanas del siglo XXI